ZAR steht für:
 Südafrikanische Republik (niederländisch: Zuid-Afrikaansche Republiek oder ZAR), oft auch Transvaal-Republik genannt, ein ehemaliger unabhängiger Staat im südlichen Afrika, der während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts existierte
 Südafrikanischer Rand, Währung Südafrikas nach ISO 4217
 Zaire, Länderkürzel nach ISO 3166-1
 Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte, veröffentlicht Beiträge zu allen Rechtsgebieten des antiken Orients, Judentums und Christentums, Herausgeber Harrassowitz Verlag, Sitz in Wiesbaden 
 Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik, juristische Fachzeitschrift aus dem Nomos Verlag
 Zentralafrikanische Republik (sango Ködörösêse tî Bêafrîka), ein Binnenstaat in Zentralafrika
 Zollamtsrat, siehe Amtsbezeichnungen der deutschen Zollverwaltung#Zollbeamte im gehobenen Dienst

Zar oder Žar steht für:
 Zar, Titel von Herrschern verschiedener slawischer Völker
 Zar, mittelalterliche Stadt am Sewansee in Armenien, heute zu Airk gehörig, siehe Sewansee#Geschichte
 Zar (Panzerkampfwagen), russischer Panzerkampfwagen im Ersten Weltkrieg
 Zar-Bombe (russisch: Царь-бомба/ Zar-Bomba), abgeleitet vom Herrschertitel Zar, stärkste jemals gezündete Wasserstoffbombe, siehe AN602
 Zar (Film), Film von Pawel Semjonowitsch Lungin über Zar Iwan den Schrecklichen (2009)
 Zar (Band), eine ehemalige deutsche Metal- und Hard-Rock-Band
 Zar (Dampfer), ein russisches Passagierschiff, Dampfer
 den 16. Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ჟ

Żar steht für:
 Żar, eine Reihe von Bergen in Polen; siehe dort

Zar ist der Familienname folgender Personen:
 Jerrold Howard Zar (* 1941), US-amerikanischer Biologe und Statistiker

zar steht für:
 Rincón-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Siehe auch:
 Zaar
 Zar-Eiche, war eine der mächtigsten Bäume im polnischen Białowieża-Nationalpark

ZAR